Karatan kan syfta på:

Geografi

Iran 

 Karatān, ort, Hormozgan,

Kazakstan 

 Karaton (ort i Kazakstan), Atyraw, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar